Plan U, alternatieve naam voor een trein
 een bijnaam voor een speler van het Belgisch voetbalelftal
 Afrikaanse Rode Duivel, een bijnaam voor piripiripepers
 De Roode Duivel, een Nederlands socialistisch, antireligieus, republikeins, humoristisch-satirisch tijdschrift (1892–97)